Rie – cognome coreano
 RIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Rice Lake (Wisconsin), Stati Uniti